Mandloňová může být:
 ulice
 Mandloňová (Brno)
 Mandloňová (Horní Věstonice)
 Mandloňová (Hustopeče)
 Mandloňová (Praha)

 naučná stezka
 Mandloňová naučná stezka v okolí Hustopečí

 přírodní památka
 Mandloňová mez poblíž obce Strachotice v okrese Znojmo